Охаба () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Охаба () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Охаба.
 Охаба () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.
 Охаба () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Беленешть.
 Охаба () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Лепуджу-де-Жос.
 Охаба () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Шоварна.
 Охаба () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Шинка.
 Охаба (річка) -